Název Liščí nese více různých objektů

části obce
 Liščí (Lipová), část obce Lipová v okrese Děčín
 Liščí (Chudenín), část obce Chudenín v okrese Klatovy
 Liščí Kopec, část města Vrchlabí v okrese Trutnov
 Liščí Kotce, část města Rovensko pod Troskami v okrese Semily
vrchy, hory a hřebeny
 Liščí hora (Krkonoše), hora v centrálních Krkonoších
 Liščí hora (Krkonošské podhůří), hora v Krkonošském podhůří
 Liščí hora (Krušné hory), je plochý vrchol v západním Krušnohoří severně od Perninského vrchu
 Liščí hřeben, hřeben v centrálních Krkonoších
 Liščí hora (536 m) v Lužických horách
 Liščí hora (1007 m) v Rychlebských horách
louky
 Liščí louka, horská louka na svahu Liščí hory v Krkonoších
potoky
 Liščí potok, existuje více toků s tímto názvem
jezera
 Liščí jezero, sportovní rybářský revír o rozloze 5 ha, na okraji obce Chabařovice, mezi městy Teplice a Ústím nad Labem.

podobný název
 Lísčí, park v Třebíči